Die Division 1 1998/99 war die 61. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 7. August 1998 mit dem Eröffnungsspiel Le Havre AC gegen FC Metz (0:0) und endete am 29. Mai 1999.

Als Aufsteiger kamen AS Nancy, der FC Lorient und der FC Sochaux aus der Division 2 dazu. Die Saison als Meister beendete der Girondins Bordeaux und wurde damit Nachfolger von Racing Lens. Die Qualifikation für die UEFA Champions League schafften Bordeaux, Olympique Marseille und Olympique Lyon (Qualifikation). Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der AS Monaco sowie der FC Nantes Atlantique und Lens über die beiden Pokalwettbewerbe. Im UEFA Intertoto Cup des folgenden Jahres spielte Stade Rennes, HSC Montpellier und der FC Metz, nachdem Paris Saint-Germain auf die Teilnahme verzichtet hatte. In die Division 2 absteigen mussten der FC Lorient, der FC Sochaux und der FC Toulouse.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft Girondins Bordeaux

Torschützenliste

Siehe auch 
 Division 2 1998/99
 Coupe de France 1998/99
 Championnat National 1 A 1998/99

Weblinks 
 Übersicht auf der Homepage der Ligue 1
 Spiele und Tabelle auf weltfussball.de

1998/99
Fußballsaison 1998/99